Baeckelmans est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 
Famille Baeckelmans, architectes belges :
  (1827-1896), frère aîné de Jan-Lodewijk ;
 , (1835-1871), frère cadet de Frans ;
 Joseph Baeckelmans (1881-1915), fils de Frans, résistant pendant la Première Guerre mondiale.
  (1904-1945), résistant belge pendant la Seconde Guerre mondiale.

Patronyme néerlandais